Szwajcaria:
 Scherz – miejscowość w gminie Lupfig, w kantonie Argowia, w okręgu Brugg

Osoby:
 Matthias Scherz – niemiecki piłkarz
 Michael Scherz – austriacki polityk

Inne:
 Scherz Verlag – szwajcarskie wydawnictwo